Kaper henviser til forskellige artikler:
 Kaper – kaperskib
 Kaperbrev af 1807 – kaperbrev udstedt i forbindelse med Kanonbådskrigen fra 1807-1812
 Kapervogn – hestetrukket køretøj til passagertransport
 personnavn, efternavn
 Johannes Kaper (1838-1905)
 Ernst Kaper (1874-1940)
 Kaptajn Kaper i Kattegat - dansk computerspil